Подвязье —  топоним в России:

 Подвязье — деревня в Александровском районе Владимирской области
 Подвязье (Ленинградская область) — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Подвязье (Нижегородская область) — село в Богородском районе Нижегородской области.
 Подвязье (Рязанская область) — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Подвязье (Духовщинский район) — деревня в Духовщинском районе Смоленской области. 
 Подвязье (Никольское сельское поселение) — деревня в Гагаринском районе Смоленской области. 
 Подвязье (Пречистенское сельское поселение) — деревня в Гагаринском районе Смоленской области. 
 Подвязье — деревня в Псковской области, Шиковская волость Островского района. 
 Подвязье — деревня в Псковской области, Карамышевская волость Псковского района. 
 Подвязье — деревня в Псковской области, Новосельская волость Стругокрасненского района.